Kelaat Mgouna är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Kelaat Mgouna ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kelaat Mgouna är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Tazika,  meter över havet,  km nordväst om Kelaat Mgouna. Runt Kelaat Mgouna är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Kelaat Mgouna är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Souss-Massa-Draâ